Thedieck ist der Name folgender Personen:

* Franz Thedieck (Politiker) (1900–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Thedieck (Jurist) (1947–2017), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer